Anja Lechner (1961-), violoncelliste allemande de musique classique
 Corinna Lechner (1994-), coureuse cycliste allemande
 Erika Lechner (1947-), lugeuse italienne
 Eva Lechner (1985-), coureuse cycliste italienne
 Franziska Lechner (1833-1894), religieuse catholique
 Geno Lechner (1965-), actrice allemande
 Karl Lechner (1921-1984), joueur de football franco-autrichien
 Leonhard Lechner (1553-1606), compositeur allemand
 Natalie Bauer-Lechner (1858-1921), musicienne, féministe et femme de lettres autrichienne
 Norbert Lechenr (1939-2004), politicologue germano-chilien
 Ödön Lechner (1845-1914), architecte hongrois
 Otto Lechner (1964-), accordéoniste de jazz et compositeur autodidacte autrichien
 Patrick Lechner (1988-), coureur cycliste allemand
 Petr Lechner (1983-), coureur cycliste tchèque
 Robert Lechner (1967-), cycliste allemand
 Robert Lechner (1977-), pilote automobile autrichien
 Walter Lechner (1949-2020), pilote automobile autrichien